

Антропоніми 
 Ковбасюк — прізвище.
 Остап Ковбасюк — літературний псевдонім Остапа Михайловича Левицького.

Топонім 
 Вулиця Ковбасюка — вулиця в Білій Церкві.